

Зимня — річка в Кіровській області, права притока Юр'ї
 Зимня — присілок, Юр'янський район, Кіровська область

Персоналії 
 Зимня Валентина Іванівна (1928-2019) - українська актриса, театральний педагог. Народна артистка УРСР (1960).
 Зимня Ірина Олексіївна ( 1931) - радянський педагог і вчений-психолог, доктор психологічних наук (1974), професор (1976), академік РАО (1995).